Sulis – divinità romano celtica
 Bachisio Sulis – poeta italiano
 Vincenzo Sulis – scrittore e militare italiano del Regno di Sardegna
 Sulis Corona – struttura geologica della superficie di Venere